Carybdea marsupialis, een kleine kubuskwal, die ook wel 'zeewesp' wordt genoemd.
Chironex fleckeri, een zeer giftige soort kwal die ook bekendstaat als de (subtropische) zeewesp.